Kukliński (Kuklinski), Kuklińska es un apellido polaco y puede referirse a:
 Richard Leonard Kuklinski (1935, New Jersey – 2006, Trenton), un asesino a sueldo norteamericano.
 Ryszard Jerzy Kukliński (1930 – 2004), un coronel y espía polaco.